Кононе́нко — украинская фамилия, также топоним.

Фамилия 
 Кононенко, Александр Фёдорович (1944—2013) — математик, проф. МФТИ.
 Кононенко, Алексей Андреевич (1912—1944) — Герой Советского Союза.
 Кононенко, Анатолий Ильич (род. 1935) — советский гребец-байдарочник.
 Кононенко, Валерий Константинович (род. 1943) — белорусский учёный, д.физ.-матем. наук, профессор.
 
 Кононенко, Вероника Павловна — советский и российский журналист, редактор журнала «Человек и закон».
 Кононенко, Владимир Анатольевич (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Кононенко, Виктор Олимпанович (1918—1975) — академик Академии наук Украинской ССР.
 Кононенко, Виталий Иванович (род. 1933) — советский и украинский учёный.
 
 Кононенко, Григорий Иосифович (1938—2006) — советский и украинский режиссёр, актёр, профессор, Народный артист УССР.
 Кононенко, Евгения (род. 1959) — украинская писательница и переводчик.
 Кононенко, Иван Андреевич (1880—1938) — регент, мученик, местночтимый святой УПЦ.
 Кононенко, Игорь Витальевич (род. 1965) — украинский предприниматель и политик, народный депутат Украины VIII созыва.
 Кононенко, Илларион Филиппович (1900—1972) — украинский и советский деятель, врач-невролог, народный комиссар здравоохранения Украинской ССР.
 Кононенко, Кирилл Сергеевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Кононенко, Константин Матвеевич (1914—1983) — советский рабочий-металлург, Герой Социалистического Труда.
 Кононенко, Максим Витальевич (род. 1971) — российский журналист и программист, блогер, теле-радиоведущий, колумнист.
 Кононенко, Маргарита Викторовна (известна как: Артюшенко; род. 1989) — украинская пловчиха в ластах.
 Кононенко, Матвей Прокопьевич (1900—1977) — советский военачальник, генерал-майор.
 Кононенко, Митрофан Фадеевич (1900—1965) — украинский советский актёр.
 Кононенко, Михаил Леонтьевич — советский военный деятель, инженер-полковник, лауреат Сталинской премии.
 Кононенко, Михаил Михайлович (род. 1987) — украинский шоссейный велогонщик.
 Кононенко, Моисей Степанович (1864—1922) — украинский писатель-самоучка.
 Кононенко, Никита Никифорович (1922—2000) — Герой Советского Союза.
 
 Кононенко, Роман Витальевич (род. 1981) — украинский велогонщик.
 Кононенко, Татьяна Сергеевна (род. 1978) — украинская шахматистка.

Двойная фамилия 
 Кононенко-Козельский, Иван Владимирович (1899—1987) — советский актёр театра и кино.

Топоним 
 Кононенко — хутор, Ахтубинский район Астраханской области.

См. также